Малков може бити:

 Малков (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Малков (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република